Jo'bulani (IPA: ) es una palabra zulú que significa celebración o celebrar.  Se suele utilizar como nombre propio y en ese contexto su apócope es Jabu.

Personas
 Jabulani Dubazana, vocalista en el grupo Ladysmith Black Mambazo.
 Jabulani Sibanda, líder y veterano de guerra en Zimbabue.
 Jabu Moleketi, político sudafricano.
 Jabulani Maluleke, futbolista sudafricano.

Lugares
 Jabulani, suburbio de Soweto.

Canciones
Varios artistas han compuesto canciones con este nombre:
 Jabulani de Ladysmith Black Mambazo.
 Jabulani de PJ Powers.
 Jabulani Africa, canción cristiana compuesta por Fini de Gersigny.

Deporte
 Adidas Jabulani, pelota de fútbol utilizada en la Copa Mundial de Fútbol de 2010 en Sudáfrica.

Términos en zulú